Vodno est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) :
Vodno, un village bulgare de l'obchtina de Doulovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
Vodno, un village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
en Macédoine
 le mont Vodno, qui surplombe Skopje ;
au Monténégro
Vodno, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.